Holmes Rock steht für:

 Holmes Rock (Südliche Shetlandinseln), Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktika
 Holmes Rock (Wilkesland), Felseninsel in der Gruppe der Balaena-Inseln, Wilkesland, Antarktika